

Cinema 
Malice in Wonderland – film del 1982 diretto da Vince Collins
Malice in Wonderland – film del 2009 diretto da Simon Fellows

Musica 
 Malice in Wonderland – album dei Paice, Ashton and Lord del 1977
 Malice in Wonderland – album dei Nazareth del 1980
 Malice in Wonderland – album di Goldie del 2007
 Malice n Wonderland – album di Snoop Dogg del 2009

Televisione 
 Malizia a Hollywood (Malice in Wonderland) – film per la televisione del 1985 diretto da Gus Trikonis
 Streghe nel paese delle meraviglie (Malice in Wonderland) – episodio della ottava stagione della serie televisiva Streghe